KVK Hingene is een Belgische voetbalclub uit Hingene. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4215 en heeft rood en zwart als kleuren.

Geschiedenis 
Reeds in 1928 opgericht onder de naam FC Hingene, maar pas in 1945 aangesloten bij de Belgische Voetbalbond. Hingene ging er spelen in de provinciale reeksen.

KVK Hingene bleef er hoofdzakelijk in de allerlaagste reeksen spelen.

Resultaten 

Hingene
Sport in Bornem
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)